Федько́ — українське прізвище.

Відомі носії 

 Федько Андрій — бандурист, артист.
 Федько Валентина Тимофіївна — український лікар, заслужений лікар УРСР.
 Федько Валеріан Тимофійович — заслужений раціоналізатор Російської Федерації.
 Федько Валерій Павлович — російський економіст
 Федько Володимир Петрович — український художник.
 Федько Іван Федорович — радянський військовий діяч.
 Федько Надія Георгіївна — російський економіст
 Федько Наталя Володимирівна (1986) — українська поетеса.
 Федько Олександр Олександрович — старший матрос Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Федько Олексій Федорович — український скульптор, художник.
Українські прізвища